Irazusta peut désigner :

Patronymes 
 Javier Irazusta (1983-), joueur de rugby à XV argentin ;
 Juan Luis Irazusta (1948-), footballeur espagnol qui jouait au poste de gardien de but ;
 Julio Irazusta (1899-1982), penseur politique, historien, journaliste, critique littéraire, essayiste et militant nationaliste argentin ;
 Rodolfo Irazusta (1897-1967), journaliste, essayiste et homme politique argentin ;

Toponymes 
 Irazusta, localité rurale argentine située dans le département de Gualeguaychú et dans la province d'Entre Ríos.